Dion může znamenat:

křestní jméno
 Dion DiMucci (* 1939), americký zpěvák
 Dion and the Belmonts, jeho kapela
 Dion Dublin (* 1969), anglický bývalý fotbalista
 Dion Fortune, pseudonym anglické spisovatelky Violet Mary Firthové (1890–1946)
 Dion Malone (* 1989), surinamský fotbalista
 Dion O'Banion (1892–1924), americký gangster
 Dion Phaneuf (* 1985), kanadský lední hokejista
 Dión Syrakuský (408 př. n. l.–354 př. n. l.), starořecký státník
 Dion Waiters (* 1991), americký basketbalista
 Dión z Prúsy (40–120), řecký filosof
 Dión Alexandrijský

příjmení
 Céline Dion (* 1968), kanadská zpěvačka
 Colleen Dion-Scotti (* 1964), americká herečka
 Mark Dion (* 1961), americký konceptuální umělec
 Michel Dion (* 1954), kanadský lední hokejista
 Renaud Dion (* 1978), francouzský cyklista
 Stéphane Dion (* 1955), kanadský politik, velvyslanec u Evropské unie

místopisný název
 Dion (Guinea), řeka v Guineji
 Dion (Řecko), starověké město v řecké Pierii
 Dionovy ostrovy, souostroví u pobřeží Antarktidy

další význam
 De Dion-Bouton, francouzská bývalá automobilka
 Dion (motýl), rod soumračníkovitých motýlů
 Diony, organické sloučeniny obsahující dvě ketonové funkční skupiny

Podobné názvy 
 DIO

Externí odkazy